Мужская сборная Украины по водному поло — национальная ватерпольная команда, представляющая Украину на международной арене. Команда была образована в 1992 году после распада Советского союза. Наивысшими достижениями в истории независимой Украины является 12 место на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте и 7 место чемпионате Европы 1995 года в Вене.

История

Результаты выступлений

Олимпийские игры 
{| width="100%"
|- valign=top
| style="width:35%;"|

Чемпионаты Европы 
 1993 —11-е место
 1995 — 7-е место
 1997 — 11-е место

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации Украины по плаванию

Украина
Водное поло